Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Mahan, nach Admiral Alfred Thayer Mahan:

 USS Mahan (DD-102), Zerstörer der Wickes-Klasse, in Dienst von 1918 bis 1930
 USS Mahan (DD-364), Zerstörer der Mahan-Klasse, in Dienst von 1936 bis 1944
 USS Mahan (DDG-42), Zerstörer der Farragut-Klasse, in Dienst von 1960 bis 1993
 USS Mahan (DDG-72), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 1998

Mahan